Richland County er navnet på flere counties i USA:

 Richland County, Illinois
 Richland County, Montana
 Richland County, North Dakota
 Richland County, Ohio
 Richland County, South Carolina
 Richland County, Wisconsin

Se også 
 Richland Parish - et parish (sogn) i Louisiana, hvor sognene har omtrent samme beføjelser som counties har i de fleste andre amerikanske delstater.